Valne kan syfta på:

 Valne, Krokoms kommun – en by i Krokoms kommun
 Valne, Östersunds kommun – en by i Östersunds kommun